Rue de l'Abreuvoir peut désigner :

Belgique :
 la rue de l'Abreuvoir, à Bruxelles ;
 la rue de l'Abreuvoir, à Charleroi ;

France :
 la rue de l'Abreuvoir, à Antony ;
 la rue de l'Abreuvoir, à Nantes ;
 la rue de l'Abreuvoir, à Orléans ;
 la rue de l'Abreuvoir, voie du 18 arrondissement de Paris ;
 la rue de l'Abreuvoir, voie disparue autour de Notre-Dame de Paris ;
 la rue de l'Abreuvoir, à Rouen ;
 la rue de l'Abreuvoir, à Strasbourg.

Voir aussi 
 

Abreuvoir Rue